

Anno 
 1861 – (MDCCCLXI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1861 a.C.

Matematica 
 1861 – numero naturale

Astronomia 
 1861 Komenský – asteroide della fascia principale del sistema solare

Altro 
 1861 – film cortometraggio muto del 1911